Christian Liedtke ist der Name folgender Personen:

* Christian Liedtke (Buchdrucker) (1733–1766), deutsch-baltischer Buchdrucker
 Christian Liedtke (Literaturwissenschaftler) (* 1964), Autor